Die Saison 1994 der Volleyball-Weltliga war die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 6. Mai und endete am 30. Juli. Italien gewann zum vierten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Final Six. Die vier besten Mannschaften dieser Sechsergruppe erreichten das Halbfinale. Die Sieger der Halbfinalspiele trugen das Finale aus, die Verlierer spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Final Six 
Das Final Six sowie die Halbfinals (29. Juli) und die Endspiele (30. Juli) fanden in Mailand (Italien) statt.

Endrunde

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

1994
Volleyballveranstaltung 1994
Sportsaison 1994